La nacelle (du latin , « petit navire ») peut désigner :

Terme maritime 

 Originellement, le mot nacelle désignait un petit bateau sans voile, un peu comme une gondole. Le mot provient du vieux français nacele, ce mot dérivant lui-même du mot latin navicella.
 Après le passage du terme dans le domaine aéronautique, nacelle prit, dans le jargon maritime moderne, le sens de carénage entourant un équipement (par exemple : nacelle d'hélices orientables de bateaux).

Terme aéronautique 

Le domaine aéronautique s'est emparé du terme :
 On appela nacelle le panier (en osier) suspendu à une montgolfière dans lequel montent les aérostiers. Puis par extension, le mot nacelle désigna la plate-forme d'habitation d'un dirigeable ou le panier des ballons sondes contenant des équipements.
 La nacelle d'un avion est le carénage entourant le moteur ou le réacteur.
 Le mot nacelle désigne aussi tout carénage emportant un équipement sur un avion (nacelle de prise de photographies, nacelle infrarouge d'avions de chasse, nacelle radar d'avions de reconnaissance).

Autre carénage emportant un équipement 
 Le mot nacelle désigne aussi le carénage contenant le rotor d'une éolienne.

Autres nacelles

 Une nacelle est un panier mis sur le dos d'un animal pour transporter des voyageurs.
 Une  nacelle est une plate-forme sur un engin (ex. : grande échelle de pompier).
 Une nacelle est un siège, un système de sièges ou une cabine sur une attraction foraine (ex. : grande roue, Millennium Wheel à Londres).
 Une nacelle est la plate-forme d'un pont transbordeur, mais aussi la voiture d'un funiculaire.
 Une nacelle est une moulure semi-ovale concave se trouvant au pied d’un fut de colonne.
 Une nacelle est la ponte flottante de certains moustiques, ayant un peu la forme d'une petite barque.
 Une nacelle est un engin de chantier (ex. : nacelle élévatrice). 
 Une nacelle peut aussi désigner un O.V.N.I

À la différence d'une cabine qui est entièrement fermée pour le transport de passagers (ascenseur, téléphérique), une nacelle est généralement plus petite et souvent ouverte dans sa partie supérieure.

Divers
 Un lit en nacelle est un lit de style Empire.